Jon Anders Lindstad – sciatore norvegese
 Martin Gundersen Lindstad – hockeista su ghiaccio norvegese
 Petter Lindstad – giocatore di calcio a 5 e calciatore norvegese, centrocampista
 Siri Lindstad – giornalista norvegese
 Vetle Lindstad – hockeista su ghiaccio norvegese